Die Klass A 1954 war die 16. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 4. April und endete am 10. Oktober 1954.

Dynamo Moskau gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Spartak Moskau zum sechsten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1954 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1954 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1954
1954